

Села

Савенки — Київська область, Вишгородський район, Абрамівська сільська рада
 Савенки — Сумська область, Лебединський район, Гарбузівська сільська рада

Савенки — Брянська область, Стародубський район
 Савенки — Пермський край, Пермський район
 Савенки — Смоленська область, Демидовський район
 Савенки — Тульська область, Дубенський район